

Красна Зоря — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Красна Зоря — селище, Ібресинський район, Чувашія

Красна Зоря — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Красна Зоря — село, Донецька область, Макіївська міська рада

 Красна Зоря — колишня назва села Чорногорівка (Луганська область, Алчевський район)